Батра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Батра, Лекх Радж (1929—1999) — индийский и американский миколог и лингвист.
 Батра (род. 1995) — индийская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Батра, Рави (род. 1943) — индийский и американский экономист, лауреат Шнобелевской премии 1993 г.
 Кинберг Батра, Анна (урождённая Кинберг; род. 1970) — шведский политик.